Флаг городского поселения «Рабочий посёлок Башмако́во» Башмаковского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре изображение обернувшегося жёлтого льва с белой стрелой в передних лапах».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба рабочего посёлка.

Рабочий посёлок Башмаково назван в честь инженера С. Д. Башмакова, который занимался в 1860-х годах строительством железной дороги Москва-Сызрань. Именно постройка железной дороги стала причиной появления Башмаково.

По первоначальному плану железная дорога должна была проходить в стороне, но крупный помещик Эспехо добился того, что железнодорожное полотно провели на границе его земель. Станция была построена между деревнями Михайловка и Колёсовка, объединив их в один населённый пункт. В 1875 году приказом министра путей сообщения станция Михайловка была переименована в Башмаково. И сегодня здесь расположен транспортный узел, ставший залогом успешного развития.

Жёлтый лев, держащий стрелу — фигура герба рода Башмаковых напоминает о строителе железной дороги С. Д. Башмакове, чью фамилию носит посёлок.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги с изображением львов
Флаги с изображением стрелы
Флаги городов России